Juventus ( für Jugend) bezeichnet:

 einen italienischen Fußballverein, siehe Juventus Turin
 die Frauenfußballabteilung des Vereins, siehe Juventus Turin (Frauenfußball)
 das Stadion des Vereins, siehe Juventus Stadium
 einen italienischen Fußballverein, siehe Alma Juventus Fano 1906
 einen italienischen Fußballverein, siehe ASD Fortis Juventus 1909
 einen brasilianischen Fußballverein, siehe AC Juventus
 einen brasilianischen Fußballverein, siehe CA Juventus
 einen Schweizer Fußballverein, siehe SC YF Juventus Zürich
 einen ehemaligen Schweizer Fußballverein, siehe SCI Juventus Zürich
 einen australischen Fußballverein, siehe Brunswick Juventus
 einen ivorischen Fußballverein, siehe Juventus de Yopougon
 einen Fußballverein aus Belize, siehe Juventus FC (Belize)
 einen schwedischen Fußballverein, siehe Juventus IF
 einen ehemaligen italienischen Fußballverein, siehe Juventus Italia FC
 einen ehemaligen italienischen Fußballverein, siehe Juventus Audax Rom
 einen ehemaligen rumänischen Fußballverein, siehe Juventus Bukarest
 den ehemaligen Namen des italienischen Fußballvereins Trapani Calcio, Juventus Trapani
 einen litauischen Basketballverein, siehe Juventus Utena
 den ehemaligen Namen des italienischen Basketballvereins JuveCaserta Basket, Juventus Caserta
 eine Privatschule in Zürich, siehe Juventus Schulen
 eine katholische Schülervereinigung, siehe Juventus (Mainz)

Siehe auch:

 Juventud (Begriffsklärung)
 Juve (Begriffsklärung)